Овчары () – названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Овчары (гмина Буско-Здруй) – село в Свентокшиском воеводстве;
 Овчары (гмина Гжмёнца) – село в Западно-Помрском воеводстве.
 Овчары (гмина Гужица) – село в Любушском воевоводстве;
 Овчары (Краковский повят) – село в Малопольском воеводстве;
 Овчары (гмина Любин) – село в Нижнесилезском воеводстве;
 Овчары (гмина Мнишкув) – село в Лодзинском воеводстве;
 Овчары (гмина Олава) – село Нижнесилезском воеводстве;
 Овчары (гмина Сенкова) – село в Малопольском воеводстве;
 Овчары (гмина Тшебелино) – село в Поморском воеводстве;
 Овчары (гмина Устка) – село в Поморском воеводстве;

Другое 
 Овчары – название села Лопенка с 1977 по 1981 гг.